Il doppio  del Monte Carlo Rolex Masters 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Zimonjić ha fatto coppia con Michaël Llodra, ma ha perso nel 2º turno contro Marcel Granollers e Tommy Robredo.

Nestor ha fatto coppia con Maks Mirny, ma ha perso nei quarti di finale contro Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Juan Ignacio Chela e Bruno Soares 6–3, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monte Carlo Masters 2011